

Persone
 Licomede di Arcadia – generale del IV secolo a.C.

Mitologia
 Licomede – figlio del re di Tebe Creonte
 Licomede – re mitologico dell'isola di Sciro
 Licomede – personaggio minore dell'Iliade